Палачковци могу да буду:

 Горњи Палачковци, насеље у општини Прњавор, Република Српска, БиХ
 Доњи Палачковци, насеље у општини Прњавор, Република Српска, БиХ